Výraz Funke může označovat:

příjmení
 Alois Funke (1834–1911), český sudetoněmecký politik, zemský a říšský poslanec, starosta Litoměřic
 Cornelia Funkeová (* 1958), německá spisovatelka
 Jaromír Funke (1896–1945), český fotograf

jiné použití
 Funkeho Kolín, festival fotografie nazvaný po Jaromíru Funkem
 5712 Funke, planetka